European Tour 2015/2016 – Turniej 2 − drugi turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 26-30 sierpnia 2015 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech. Turniej ten znany jest też pod nazwą Paul Hunter Classic.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142  Dechawat Poomjaeng
 140  Liang Wenbo
 131  Kurt Maflin
 130, 106, 102  Judd Trump
 130  Stuart Carrington
 128  Peter Ebdon
 125, 110  John Higgins
 123, 123  Mark King
 123  Shaun Murphy
 122  Kyren Wilson

 117, 115  David Gilbert
 114  Jamie Cope
 112, 105  Ali Carter
 105  Rod Lawler
 105  Mark Williams
 105  Ben Woollaston
 103  Ian Burns
 102  Dominic Dale
 100  Sean O’Sullivan

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
Paul Hunter Classic
2015 w Niemczech
Fürth